Фрумоаса има више значења:

 Фрумоаса (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Фрумоаса (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Фрумоаса (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Фрумоаса (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Фрумоаса (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији
 Општина Фрумоаса (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији